Codebreaker steht für:

 die englische Bezeichnung für Kryptoanalytiker
 Codebreaker (Album), ein Jazzalbum von Matthew Shipp (2021)
 Code:Breaker, eine japanische Manga-Serie (2008–13)